Ophioglossidae — один з чотирьох підкласів Polypodiopsida (папоротей). Підклас містить два порядки, Psilotales та Ophioglossales, взаємозв'язок яких був підтверджений лише молекулярними філогенетичними дослідженнями.

Філогенетичні зв'язки 

Підкласи рослин